Messier 90 – galaktyka spiralna
 Sako M90 – fiński karabin szturmowy
 Zastava M90 – jugosłowiański karabin szturmowy
 Zastava M90 – jugosłowiański ręczny karabin maszynowy
 Kamuflaż M90 – szwedzki kamuflaż wojskowy